Rüsdorf bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Bernsdorf im Landkreis Zwickau, Sachsen, siehe Rüsdorf (Bernsdorf)
 einen Stadtteil von Heide im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein, vergleiche Heide (Holstein)
 den deutschen Namen der Gemeinde Rustroff im Département Moselle, Frankreich